Кодай:
 Кодай, Золтан (, 18821967) — венгерский композитор.
 Кодай кёрёнд (станция метро) (Kodály körönd)